Wurstebrei ist die Bezeichnung verschiedener regionaler Wurstspezialitäten:

der Grütze- oder Grützwurst und
in manchen Regionen Ost-Westfalens der Stippgrütze.